A PR-813 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a BR-376 ao Parque Estadual de Vila Velha - sítio de Furnas (localizado na cidade de Ponta Grossa), com extensão de 1,3 quilômetro, totalmente pavimentada.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná